Антагони́зм ( «соревнование, соперничество» от  «спор, борьба») — соперничество, конкуренция, борьба, противостояние, противоречия. Термин употребляется в различных областях:

 Антагонизм (биология)
Антагонизм (общество) или политический антагонизм — неприемлемость или вражда в политических взглядах, борьба двух и более противоположных идеологий.

См. также

Примечания